Епископ Исихий (, ; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Маркианский (с 2020), викарий Мексиканской митрополии.

Биография 
Родился 8 декабря 1969 года в Греции. Окончил богословский институт Афинского университета.

Был священнослужителем церкви Святой Параскевы в Катавии в Родосской митрополии и направлен в Мексиканскую митрополию в командировку.

31 августа 2020 года Священным синодом Константинопольской православной церкви избран для рукоположения в сан епископа Маркианского, викария Мексиканской митрополии.

6 декабря 2020 года был рукоположен в сан епископа. Хиротонию совершили: митрополит Мексиканский Афинагор (Анастасиадис), архиепископ Мексики Алексий (Пачеко-Вера) (Православная церковь Америки), епископ Меринский Афинагор (Перес Гальвис) и епископ Асосский Тимофей (Торрес Эскивель).

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Епископы Константинопольской православной церкви